Това е списък с най-големите урбанизирани зони в Северна, Централна и Южна Америка.

Източници 

География на Северна Америка
География на Южна Америка
Метрополни региони